Dies ist eine Liste der Städte in Togo.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Togo ist Lomé mit einer Einwohnerzahl von 776.957 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich 15 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 22. November 1981, 6. November 2010 und eine Berechnung für den 1. Juli 2017 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks
Statistiques de la République Togolaise
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Togos

 
Togo